Свонтон има више значења:
 Свонтон (Мериленд)
 Свонтон (Вермонт)
 Свонтон (Небраска)
 Свонтон (Охајо)